Bunium saxatile är en flockblommig växtart som beskrevs av Philip Miller. Bunium saxatile ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
saxatile